Hugo Heyman kan syfta på;

* Hugo Heyman (1881–1961), svensk industriman
 Hugo Heyman (1883–1936), svensk statistiker